São Petersburgo — cidde da Rússia
 São Petersburgo (Flórida) — cidade do estado da Flórida, Estados Unidos
 Paradoxo de São Petersburgo

Desambiguações de topônimos